Чёрный обелиск:

 Чёрный обелиск Салманасара III — обелиск из чёрного известняка, установленный в Нимруде ок. 825 г. до н. э.
 Чёрный обелиск (роман) — роман Эриха Марии Ремарка, 1956 год.
 Чёрный обелиск (фильм) — фильм по одноименному роману.
 Чёрный Обелиск (группа) — советская и российская рок-группа.